Чкаловка — название населённых пунктов:

Армения 
 Чкаловка — село, Гегаркуникская область.

Россия 
 Чкаловка — село в Марксовском районе Саратовской области.
 Чкаловка — село в Пий-Хемском районе Тывы.

Украина 
 Чкаловка — село в Верхнеднепровском районе Днепропетровской области.
 Чкаловка — село в Криворожском районе Днепропетровской области.
 Чкаловка — село в Иванковском районе Киевской области.

См. также